María de Cléveris (en alemán, Maria von Kleve; Ducado de Cléveris, 19 de septiembre de 1426-Chauny, 23 de agosto de 1487) fue una princesa y mecenas francesa del siglo XV. Se convirtió en duquesa de Orleans por su matrimonio con el duque Carlos I de Orleans en 1440. Fue la madre del rey Luis XII de Francia.

Biografía 
María de Cléveris fue una de las hijas de Adolfo I de Cléveris (Adolfo IV de La Marck), duque de Cléveris, y de María de Borgoña, hija de Juan Sin Miedo, duque de Borgoña. 

Con 14 años se convirtió en duquesa de Orleans al casarse en 1440 en Saint-Omer con el duque Carlos de Orleans del que fue la tercera esposa. Tuvo tres hijos:
 María (1457-1493), casada con Juan de Foix.
 Luis XII (1462-1515), duque de Orleans y rey de Francia en 1498. Se casó en 1476 con Juana de Valois (anulado en 1498); con Ana de Bretaña en 1499; y con María Tudor en 1514.
 Ana (1464-1491), abadesa de Fontevrault.

Tras la muerte de Carlos de Orleans en 1465, se le otorgó la custodia y administración de su hijo Luis según acta aprobada en Blois el 26 de junio de 1467. El 26 de enero de 1468, percibió una pensión anual de 12000 libras.

Se casó en segundas nupcias con Juan, señor de Rabodanges y capitán de Gravelinas.

Residió habitualmente en Blois y Chauny (departamento de Aisne), donde murió en 1487. Fue enterrada en la iglesia de los cordeleros de Blois en una sepultura de alabastro; su cuerpo fue trasladado más adelante al Convento de los Celestinos de París, en la capilla de Orleans.

Relación con las letras 
Desempeñó un destacado papel de mecenas al encargar la transcripción de las baladas y rondós escritos por su esposo y algunos amigos suyos. El manuscrito se conserva en la biblioteca Inguimbertina de Carpentras (ms. 375). Ella misma compuso poesía de la que solo quedan dos rondós: En la Forest de longue actente y L'habit le moine ne fait.

María de Cléveris tenía una biblioteca de manuscritos ilustrados; uno de ellos fue un libro de horas encargado en 1472 a Jean Fouquet.

Bibliografía 
 René de Maulde-La Clavière, La mère de Louis XII : Marie de Clèves, duchesse d'Orléans, Revue historique, París, Félix Alcan, t. 35, septiembre-diciembre 1887, p. 81-112
 Catherine M. Müller, Marie de Clèves, poétesse et mécène du XVe siècle, Moyen français, vol. 48, 2001, p. 57-76
 Gert Pinkernell, François Villon : biographie critique et autres études, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 2002, p. 164
 Élizabeth Gonzalez, Un Prince en son hôtel : les serviteurs des ducs d'Orléans au XVe siècle, París, Publications de la Sorbonne, col. « Histoire ancienne et médiévale » (n.º 74), 2004, ISBN 2-85944-495-5.

Referencias 

Casa de La Marck
Cléveris
Duquesas consortes de Orleans
Duquesas consortes del siglo XV
Nobles francesas del siglo XV